Cieki w Polsce
 Pierwszy Potok – potok, dopływ Trybskiej Rzeki
 Pierwszy Potok – potok, dopływ Dunajca

Przypisy